Le pontifical romain est un livre liturgique catholique.
Le Pontifical romano-germanique est un recueil de textes liturgiques.
Pontifical est relatif au pape ; conseil pontifical, , université pontificale.